Гульельмо делла Скала (; , Верона — , Верона) — правитель Вероны из династии Скалигеров.

Биография 
Гульельмо делла Скала был внебрачным сыном Кангранде II делла Скала. Так как у Кангранде II не было законных детей, Кангранде заплатил Венецианской республике большую сумму, чтобы узаконить бастарда и передать ему власть. После того как 14 декабря 1359 года Кангранде II был убит его братом Кансиньорьо делла Скала Гульельмо был отправлен в Венецию. В 1389 году он перебрался в Мюнхен. После того как в 1387 году Висконти свергли Антонио делла Скала Гульельмо стал собирать силы, чтобы вернуть себе власть в Вероне.

После смерти в том же году Джана Галеаццо Висконти Гульельмо делла Скала, воспользовавшись недовольством населения Вероны правлением миланцев, заручился поддержкой Франческо II да Каррара и осадил Верону 8 апреля 1404 года. После нескольких дней боев Гульельмо взял город, но умер 18 апреля, возможно он был отравлен Франческо да Каррара.

Гульельмо делла Скала был родоначальником немецкой ветви Скалигеров, которые в Германии носили фамилию фон дер Лейтер от этого рода по женской линии происходит род Ламберг-Дитрихштейны.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Гульельмо делла Скала
 
 Генеалогия семьи Скалигер

Гульельмо
Гульельмо
Правители Европы XV века